Ősi János (1928–2008) balett-táncos, bábszínész
 Ősi János író, irodalomtörténész